Lico – personaggio della mitologia greca, uccise Flegias e per questo fu esiliato. Divenne re di Tebe e sposò Dirce
 Lico – personaggio della mitologia greca, figlio del Lico soprastante. Uccise Creonte e fu ucciso da Eracle 
 Lico – personaggio della mitologia greca, figlio di Dascilo. Ospitò gli Argonauti e sconfisse Migdone ed Amico
 Lico – personaggio della mitologia greca, figlio di Pandione e fratello di Egeo, Niso e Pallante
 Lico – personaggio della mitologia greca, figlio del re di Creta Idomeneo e di Meda. Fu ucciso da Leuco, figlio di Talos
 Lico – personaggio della mitologia greca, compagno di Diomede nel suo viaggio in Italia. Fu trasformato in uccello
 Lico – personaggio della mitologia greca, uno dei figli di Egitto
 Lico – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone e di Celeno. Fu trasferito dal padre sul'isola dei beati
 Lico – personaggio della mitologia greca, uno dei Telchini che costruirono un tempio ad Apollo nella città di Xanthos
 Lico – personaggio della mitologia greca, un guerriero tracio che fu ucciso da Cicno
 Lico – personaggio della mitologia greca, un re Licio che voleva sacrificare Diomede ad Ares. Gli fu impedito dalla figlia Calliroe
 Lico – personaggio della mitologia greca, un satiro figlio di Hermes e fratello di Pherespondus e Pronomus. Erano i messaggeri di Dioniso

Note